Сен-Деніку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ам'єна, 26 км на північний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-Денікур на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Денікур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза